Малайзийско-таиландские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Малайзией и Таиландом. Протяжённость государственной границы между странами составляет 595 км.

Сравнительная характеристика

История 
Между странами сложились дружественные отношения, которые, однако, осложняются ситуацией в Южном Таиланде. Мусульманские боевики ведут боевые действия против правительства Таиланда с целью создания независимого государства. В 1980-х годах Малайзия оказывала политическую и финансовую поддержку по проекту создания мусульманского государства на юге Таиланда. Затем политика малайзийского руководства поменялась и в 2005 году Малайзия выдала Таиланду 131 боевика в обмен на гарантии соблюдения прав человека в отношении них.

Примечания 

Таиланд
Малайзия